Leppäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alören (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,17, long 24,84), 
 Leppäluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,31, long 21,54), 
 Leppäluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,78, long 21,46), 
 Leppäluoto (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,33, long 24,65), 
 Leppäluoto (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Leppäluoto (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Leppäluoto (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Leppäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Leppäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,90, long 29,71), 
 Leppäluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Leppäluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Leppäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,44, long 29,83), 

Robotskapade Finlandförgreningar